Enrico Toti (sous-marin) peut faire référence à:
 Enrico Toti - sous-marin italien de la classe Balilla, lancé en 1928 et utilisé par la Regia Marina.
 Enrico Toti - sous-marin italien, navire de tête de la classe Toti, lancé en 1967 et utilisé par la Marina Militare.